18-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Португалии с 20 января по 2 февраля 2003 года. Игры проводились в Гимарайнше, Визеу, Мадейре, Сан-Жуане-да-Мадейре, Каминье, Повуа-ди-Варзине, Риу-Майоре, Эшпинью и Лиссабоне. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу в первый раз за свою историю отпраздновала сборная Хорватии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

За 5-8 места

За 7-8 места

За 5-6 места

1/2 финала

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
2003 год в спорте
Чемпионаты мира в Португалии
Январь 2003 года
Февраль 2003 года
Спорт в Португалии в 2003 году
Гандбол в Португалии